Santa Caterina peut désigner:

 Santa Caterina Albanese, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Santa Caterina dello Ionio, commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie ;
 Santa Caterina Villarmosa, commune italienne de la province de Caltanissetta dans la région Sicile en Italie ;
 Santa Caterina di Valfurva, hameau italienne de la commune de Valfurva située dans la province de Sondrio en Lombardie ;

Voir aussi